Сэр Чарльз Арчибальд Джеймс Хэлкетт Касселс () (28 февраля 1907 — 13 февраля 1996) — британский военачальник, фельдмаршал (1968).

Биография 
Родился в городе Кветта, входившего тогда в состав колонии Британская Индия (ныне город в Пакистане. Сын офицера британской колониальной армии, впоследствии дослужившегося до генерала. Окончил привилегированную школу-интернат в графстве Уорикшир. Этот интернат был известен высоким уровнем обучения регби.

Начало службы 
С 1926 года служил в Британских Вооружённых Силах. Он окончил Королевское военное училище и был зачислен в Сифортский Хайлендерский пехотный полк.

Вторая мировая война 
В 1940 году назначен командиром батальона в Королевском Тайнсайдском Шотландском пехотном полку. С 1941 года — в Дирекции планирования Военного министерства Великобритании. С 1942 года — начальник штаба 52-й пехотной дивизии. С 1944 года — командир 152-й пехотной бригады, произведён в чин бригадира. На завершающем этапе войны служил в штабе 21-й группы армий союзников, сражавшейся во Франции и в Западной Германии.

Послевоенная служба 
После окончания войны с 1945 года — командир 51-й пехотной дивизии. С 1946 года — командир 6-й аэромобильной дивизии в Палестине, где тогда резко обострился ближневосточный конфликт и британские войска оказались втянутыми в арабо-еврейское вооружённое противостояние. С 1948 года — директор по взаимодействию с Военно-Воздушными силами в Военном министерстве. С 1950 года — представитель от Великобритании в объединённом штабе австралийско-британских войск на Дальнем Востоке. С 1951 года командовал 1-й дивизией войск Британского Содружества, сражавшейся в Корейской войне совместно с американцами. С 1953 года командовал 1-м армейским корпусом. С 1954 года — Директор военной подготовки в Военном министерстве Великобритании.

В 1957 году назначен директором военных операций в Малайе, руководил боевыми операциями против повстанцев на завершающем этапе Войны в Малайе. С 1960 года — командующий Британской Рейнской Армией, дислоцированной на территории ФРГ. С 1963 года — генерал-адъютант Её Величества. С 1965 года — начальник Генерального Штаба Великобритании. В 1968 году уволен в отставку и одновременно с увольнением произведён в фельдмаршалы.

Спортивная карьера 
В 20-х - 30-х годах Джеймс Касселс был одним из ведущих игроков в крикет в Англии и в составе команд несколько престижных национальных и международных турниров. Выступал за сборную сухопутных войск и за национальную сборную Англии. В последний раз играл в официальном матче в 1949 году, уже будучи в генеральском звании.

Награды 
 Рыцарь Большого креста ордена Бани (GCB)
 Рыцарь-Командор ордена Британской империи (КВЕ)
 Кавалер ордена «За выдающиеся заслуги» (DSO)

Литература 
 

Выпускники Королевского военного училища
Фельдмаршалы (Великобритания)
Участники Второй мировой войны
Участники Корейской войны
Крикетчики Великобритании
Начальники Восточного командования Британской армии
Начальники Генерального штаба Великобритании